Lewer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Lewer (* 1971), britischer Politiker
 Deborah Lewer, britische Kunsthistorikerin